Wierzbiczany (Koejavië-Pommeren) een dorp in de gemeente Gniewkowo in het woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Wierzbiczany (Groot-Polen) een dorp in de gemeente Gniezno in het Woiwodschap Groot-Polen